Toponímia:
 Normandy (Missouri), una població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Normandy (Tennessee), una població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.
 Normandy Park, una població dels Estats Units a l'estat de Washington.